Pothametus murrayi är en ringmaskart som först beskrevs av McIntosh 1916.  Pothametus murrayi ingår i släktet Pothametus och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
murrayi